«Человек Божий» (, ) — греческий фильм 2021 года американского режиссёра сербского происхождения Елены Попович, посвящённый жизни одного из наиболее почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского. Мировая премьера картины состоялась 25 апреля 2021 года в рамках основного конкурса 43-го Московского Международного кинофестиваля. Фильм получил приз зрительских симпатий. В российский прокат фильм вышел 14 октября 2021 года.

Сюжет 
Митрополит Пентапольский Нектарий оклеветан и изгнан из Египта. Он переживает о том, что не может встретиться с патриархом Софронием и объясниться. Ведь к Софронию он относился как к родному отцу. Встреча произойдёт, но это уже будет могила Патриарха. Начинаются скитания по Греции, затем забота об устройстве женского монастыря. Вновь клевета и недопонимание со стороны своих же собратьев.

В ролях 
 Арис Серветалис — Нектарий Эгинский
 Александр Петров — Кости, помощник Нектария
 Микки Рурк — парализованный, исцелённый Нектарием
 Тония Сотиропулу — Мария
 Кристос Лулис — Христос
 Яннис Станкоглу — Спирос
 Никитас Царикроглу — Патриарх Софроний

Производство 
Основная съёмка завершена в Греции в сентябре 2020 года.

Примечания 

Фильмы-драмы Греции
Фильмы Греции
Фильмы на английском языке
Фильмы-биографии о религиозных лидерах
Монахи и монахини в культуре и искусстве
Фильмы о православии